Serra Alta kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Bento do Sul (ort), Santa Catarina, 
 Serra Alta (kommun), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar